Woodville School ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Woodville School (Massachusetts), NRHP-ID 89000694
 Woodville School (Virginia), NRHP-ID 04000042